Blomert ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Blomert (1917–1961), deutscher Rechtsanwalt
 Reinhard Blomert (* 1951), deutscher Soziologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Blommaert